Сен-П'єрр-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-П'єрр-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сен-П'єрр-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сен-П'єрр-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея